Les élections régionales et municipales colombiennes de 2019 ont lieu le  en Colombie afin de renouveler les gouverneurs et les assemblées de ses 32 départements, ainsi que les alcaldes (maires) et les conseils municipaux de ses 1 101 municipalités.

Le Défenseur du peuple, entité publique de défense des droits, fait état de 15 assassinats de candidats et de 192 menaces entre le 1er janvier et le . Le  à Bogotá, les sièges de plusieurs partis politiques de gauche (Parti communiste colombien, Union Patriotique et Force alternative révolutionnaire commune) sont frappés par des attentats.

Par département

Amazonas

Gouverneur

Assemblée départementale

Antioquia

Gouverneur

Assemblée départementale

Arauca

Gouverneur

Assemblée départementale

Notes et références 

Colombie
Élection en Colombie
Colombie, 2019
2019 en Colombie
Politique en octobre 2019